H88 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS Havelock (H88) était un destroyer de classe H initialement commandé pour la marine brésilienne sous le nom de Jutahy. Il a été réquisitionné avant d'être lancé pour la Royal Navy.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres